Ангельберга (фр. Engelberge) — женское имя франкского происхождения. Известны следующие носительницы имени:

 Ангельберга (императрица Запада) (ум. ок. 896/901) — жена Людовика II Молодого, императора Запада и короля Италии.
 Ангельберга (герцогиня Аквитании) (ок.877 — после января 917), дочь Бозона Вьеннского, короля Нижней Бургундии, жена Гильома I Благочестивого, герцога Аквитании